

Patronyme
 Abraham Storck (1644-1708), peintre néerlandais
 Carl Storck (1887-1967) est un dirigeant de football américain
 Karl Storck (1826-1887), sculpteur et théoricien de l'art. Il est le père de Frederic.
 Frederic Storck (1872-1942), sculpteur, chroniqueur artistique et enseignant roumain. Il est le fils de Karl.
 Émile Storck (1899-1973) est un écrivain alsacien
 Henri Storck (1907-1999) est un cinéaste et documentariste belge
 Il a inspiré Les Enfants du Borinage, lettre à Henri Storck, documentaire belge (1999)
 Joseph Storck, enseignant français, Juste parmi les nations
 Margret Storck (1954-), artiste peintre et photographe allemande qui vit et travaille en France

Entreprises 
 August Storck KG est une fabrique allemande de confiseries qui produit, entre autres, les marques Toffifee et Knoppers

Homonymie de patronyme